

Cinema 
The Hand of God – cortometraggio del 1915 diretto da Harry Lambert
Yad Allah (The Hand of God) – film del 1946 diretto da Youssef Wahby
The Hand of God – cortometraggio del 2012 diretto da Andrew Rotondi

Televisione 
La profezia di Pitia (The Hand of God) – episodio della prima stagione di Battlestar Galactica